Brennkraut bezeichnete und bezeichnet:

 die Kleinblütige Königskerze
 Hahnenfuß-Arten wie Brennender Hahnenfuß